Världsmästerskapet i strandfotboll (officiellt FIFA Beach Soccer World Cup, före 2004 Beach Soccer World Championships) är ett årligt världsmästerskap i strandfotboll.

Turneringen hölls årligen från 1995 till 2009. 2008 arrangerades turneringen för första gången i Europa, värdlandet var då Frankrike. Sedan 2005 är tävlingen sanktionerad av FIFA. Det dröjde till 2001 innan Europa fick sina första världsmästare. Sedan 2009 spelas turnering varje ojämnt år.

Mästerskapsresultat 

Mästerskap organiserade av Fifa

Deltagare 
Hittills genom åren har totalt 46 landslag spelat i VM-slutspelet. Brasilien är det enda landet som har deltagit i samtliga turneringar.

Externa länkar 
 Historia på FIFA.com